

Persone
Charlie Brooker – sceneggiatore, conduttore TV e produttore TV britannico
Gary Brooker – cantante e musicista britannico
James Brooker – astista statunitense
Richard Brooker – stuntman, attore, regista e produttore britannico
Todd Brooker – sciatore alpino canadese

Altro
Brooker – comune della Florida, Stati Uniti d'America